LSO steht für:

 Landing Signal Officer (dt. Landesignaloffizier) auf einem amerikanischen Flugzeugträger.
 Latent semantische Optimierung, die inhaltliche Optimierung von Texten zur besseren Auffindbarkeit in Suchmaschinen
 Leitender Sanitätsoffizier
 Local Shared Object(s), von Webbrowsern lokal gespeicherte Daten von Flash-Applets
 laterale obere Olive (Laterale Superiore Olive) Teil des Hörsystems Nucleus olivaris
 Leipziger Symphonieorchester
 Limburgs Symfonie Orkest, das Orchester der Provinz Limburg (Niederlande)
 London Symphony Orchestra, eines der führenden Orchester Großbritanniens
 Lutetiumoxyorthosilicat
 Luzerner Symphonie Orchester, eines der führenden Orchester der Schweiz
 die Dateinamenserweiterung .lso für das Dateiformat der Musiksoftware Logic von Apple
 das ISO 3166 Länderkürzel für Lesotho
 den ITU Landeskenner für Lesotho
 TCP segmentation offload, ein Verfahren zum Versenden von Paketen in Computernetzwerken

LSO